Salvesen ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Salvesen (* 1927), norwegischer Rennrodler
 Jens Salvesen (1883–1976), norwegischer Segler
 Kjartan Salvesen (* 1976), norwegischer Sänger

Siehe auch:
 Salvesen Cove, Bucht an der Danco-Küste, Grahamland, Antarktika
 Salvesen Range, Gebirge auf Südgeorgien, Südatlantik
 Christian Salvesen, britisches Unternehmen